Eltern haften für ihre Kinder steht für:

 Eltern haften für ihre Kinder (Band)
 Schadensersatz#Haftung Aufsichtspflichtiger und Gefährdungshaftung